El término ángeles puede hacer referencia a:

 Ángel, servidor mensajero de una deidad en ciertas religiones y mitologías, palabra cuyo plural es ángeles.

Antroponimia 

 Ángeles (nombre), nombre femenino.

Cine 

 Ángeles, película argentina de 1992.

Geografía

Costa Rica 
 Ángeles de San Ramón, distrito del cantón de San Ramón de la provincia de Alajuela.

España

Galicia

Provincia de La Coruña 
 Ángeles (Boimorto), parroquia civil del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ángeles (Brión), parroquia civil del municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ángeles (Mellid), parroquia civil del municipio de Mellid, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ángeles (Oroso), parroquia civil del municipio de Oroso, provincia de La Coruña, Galicia.
 Ángeles (Puenteceso), aldea de la parroquia de Brantuas, del municipio de Puenteceso, provincia de La Coruña, Galicia.

Provincia de Lugo 
 Ángeles (Lugo), parroquia civil del municipio y provincia de Lugo, Galicia.

Estados Unidos 
 Área metropolitana de Los Ángeles, California.
 Condado de Los Ángeles, condado del estado de California cuya cabecera es la ciudad del mismo nombre.
 Los Ángeles, ciudad ubicada en el estado de California.

Filipinas 
 Ángeles (Filipinas), ciudad de la provincia de Pampanga.

Véase también 

 Ángel (desambiguación).
 Los Ángeles (desambiguación).